La sigla UOC può riferirsi a:
 Università Aperta della Catalogna – (Universitat Oberta de Catalunya)
 Unità Operativa Complessa – articolazione delle aziende sanitarie in cui si concentrano competenze professionali e risorse